The Champs () — американская музыкальная инструментальная группа конца 1950-х годов. Наиболее известна по своей композиции «Tequila».

В 2001 году сингл группы The Champs с песней «Tequila» (вышедший в 1958 году на лейбле Challenge Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Участники 
 Чак Рио (Дэнни Флорес) — саксофон, вокал
 Дейв Баргес — гитара
 Дейл Норрис — гитара, клавишные
 Боб Моррис — бас
 Дин МакДенил — бас
 Джин Олден — барабаны
 Пол Саенс — гитара
 Бенджамин Ван Норман — бас

Дискография 
 См. статью «The Champs § Singles» в английском разделе.

Достижения 
 Премия «Грэмми» за лучшую работу в жанре R&B
 Зал славы премии «Грэмми»

Примечания

Ссылки 
 The Champs  на сайте AllMusic
 The Champs  на сайте History of Rock

Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Лауреаты премии «Грэмми»
Рок-группы США
Рок-группы из Калифорнии
Исполнители Apex Records